The Remains of the Day steht für:

 The Remains of the Day, Originaltitel des Romans Was vom Tage übrigblieb von Kazuo Ishiguro (1989)
 The Remains of the Day, Originaltitel des Films Was vom Tage übrig blieb von James Ivory (1993)